Шебештьєн () — угорське чоловіче ім'я (український відповідник — Севастян) та прізвище.

Прізвище 
 Марта Шебештьєн (1957) — угорська вокалістка у стилі етнічної музики.
 Юлія Шебештьєн (1981) — угорська фігуристка.
 Шебештьєн Тіноді (1510 — 1556) — угорський поет і лютнист.

Угорські прізвища